Diamante negro pode se referir a:

Minerais
 Diamante negro, um diamante natural de cor preta. 
 Um diamante sintético, especialmente diamantes policristalinos CVD ou diamantes compactos policristalinos HPHT

Pessoas
"Diamante Negro", apelido de Leônidas da Silva, jogador de futebol.
Diamantes Negros, um conjunto musical português

Doces
  Diamante Negro, marca de chocolate brasileiro, criado pela Lacta, em homenagem ao jogador  Leônidas da Silva.

Ver também
 Black Diamond (desambiguação)
Desambiguação